Королевский дворец () с часовней Андрея Первозванного вместе с Белым дворцом составляет королевский комплекс на холме Дединье в Белграде.

История 

Построен в период с 1924 по 1929 год, по поручению короля Александра I, как официальная королевская резиденция. Проектировщиками были архитектор Живоин Николич и русский эмигрант академик Николай Краснов.

До 1941 года служил резиденцией королевской династии Карагеоргиевичей. Во время Второй мировой войны здание пострадало от воздушных бомбардировок. В ходе его послевоенного восстановления фасад был полностью изменён. В годы СФРЮ здание дворца занимали различные государственные структуры.

В наши дни является местом проживания нынешнего главы дома Карагеоргиевичей принца Александра (внука короля Александра I) и его семьи.

Примечания

Ссылки 
 

Дворцы Белграда
Здания, спроектированные Николаем Красновым
Дворцы, построенные в 1920-е годы
Здания и сооружения, построенные в 1929 году
Появились в XX веке в Сербии
1920-е годы в Сербии